Woth ist der Familienname folgender Personen:
Nathalie Bleicher-Woth (* 1996), deutsch-rumänische Laiendarstellerin
Viktória Woth (* 2002), ungarische Handballspielerin